W Polsce
 Milewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe
 Milewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Milewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Milewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Milewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Milewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne 
 Milewo – część wsi Minczewo w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Drohiczyn
 Milewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Milewo – gromada w powiecie ełckim
 Milewo – gromada w powiecie płońskim

Zobacz też
Milewo Wielkie, Milewo Zabielne, Milewo-Brzegędy, Milewo-Bylice, Milewo-Gałązki, Milewo-Gawary, Milewo-Kulki, Milewo-Malonki, Milewo-Rączki, Milewo-Ruszczyny, Milewo-Szwejki, Milewo-Tabuły, Milewo-Tosie, Milewo-Wypychy, Milewo-Łosie